Várzea Grande, comune brasiliano dello Stato del Mato Grosso
 Várzea Grande, comune brasiliano dello Stato del Piauí